Cattozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Cattozzo (1925–1992), italienischer Fußballspieler
 Leo Cattozzo (1912–1997), italienischer Filmeditor
 Nino Cattozzo (1886–1961), italienischer Komponist